Malala steht für:

 den paschtunischen Namen der Volksheldin Malalai von Maiwand (* um 1861; † 1880)
 Malala Yousafzai (* 1997), pakistanische Kinderrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin 
 Kabanga Yannick Malala (* 1988), kongolesischer Fußballschiedsrichter
 (316201) Malala, Asteroid des Hauptgürtels